Tim Miller kan henvise til:

 Tim Miller (filminstruktør), amerikansk filminstruktør og animator
 Tim Miller (ishockeyspiller) (født 1987), amerikansk ishockeyspiller
 Tim Miller (politiker) (født 1965), amerikansk politiker